The Lost Express – film del 1917 diretto da J.P. McGowan
The Lost Express – film del 1925 diretto da J.P. McGowan